L'hippodrome de Kernivinen se situe à Noyal-Pontivy en Morbihan.

Description
C'est un hippodrome ouvert au galop et au trot avec une piste de  en herbe avec corde à droite. Il organise trois réunions par an.

Notes et références

Annexes

Article connexe 
Liste des hippodromes de Bretagne

Lien externe 
Le site officiel

Équipement sportif achevé en 1930
Hippodrome dans le Morbihan
Noyal-Pontivy